Mladoňovice est un toponyme qui peut désigner :

Mladoňovice, une commune du district de Chrudim, dans la région de Pardubice ;
 Mladoňovice, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie